Claude est un nom propre.

Prénom et patronyme 
Claude est un prénom épicène issu du grec  via le latin Claudius, et signifiant « boiteux ». Il est fêté le 6 juin ou 15 février.

Claude est aussi, comme beaucoup de prénoms, un patronyme.

Ce prénom avait, autrefois, une variante assez répandue, résultant d'une prononciation populaire défectueuse : Glaude. Une variante que l'on retrouve, notamment, dans l'expression « Fais pas l'Glaude » (signifiant Ne fais pas l'imbécile !) et dans le surnom donné par la créature extraterrestre au paysan sabotier Claude Ratinier, l'un des personnages principaux du film La Soupe aux choux (du réalisateur français Jean Girault avec Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeret).

Variantes 

formes masculines
 allemand : Klaus, Claus
 anglais : Claude
 breton : Klaoda, Glaoda, Klaod
 corse : Cláudiu
 français : Claude, Claudel, Claudi, Claudien, Claudio, Claudius, Claudy
 espagnol : Claudio
 hongrois : Kolos
 italien : Claudio
 latin : Claudius
 letton : Klaudijs
 néerlandais : Claudius/Klaas
 polonais : Klaudiusz
 portugais : Cláudio
 roumain : Claudiu
 suédois : Claudius

formes féminines
 allemand : Claudia, Klaudia
 biélorusse : Кла́ўдыя (lat. Klaŭdyja, fr.Kláoudyïa)
 breton : Klaoda, Glaoda, Klaod
 corse : Cláudia
 espagnol : Claudia
 français : Claude, , Claudie, Claudy, Claudon (au Moyen Âge)
 gallois : Gwladys
 italien : Claudia
 letton : Klaudija
 polonais : Klaudia
 portugais : Cláudia
 roumain : Claudia
 russe : Кла́вдия (fr. Klávdiïa, var. Klávdiya, Klávdija, Klávdia), dim. Кла́ва (Kláva)
 ukrainien : Кла́вдія (fr. Klávdiïa, var. Klávdiya, Klávdija, Klávdia)

Popularité du nom 
Le prénom a été très usité en France au milieu du , plutôt en tant que prénom masculin.

Saints et bienheureux chrétiens 
  Claude de Troyes († entre 270 et 275), avec Julie, vierge, et ses compagnons Juste, Jucondien (ou Jocondien ou Jucundien), et cinq autres martyrs, sous Aurélien à Troyes en Champagne ; célébrés le 21 juillet.
 Claude de Sirmium († 302), un des Quatre Saints couronnés de Sirmium ; célébrés le 8 novembre.
 Claude de León († vers 303), avec Luperque (ou Lupercus) et Victorin (ou Victorius), martyrs à León en Espagne durant la persécution de Dioclétien ; célébrés le 30 octobre.
 Claude de Besançon (), évêque de Besançon ; célébré le 6 juin.
 Claude La Colombière (°1641 - † 1682), jésuite, confesseur de sainte Marguerite-Marie ; célébré le 15 février.
 Claude Richard (°1741 - † 1794), bienheureux, prêtre martyr sur le ponton « Deux-Associés » en rade de Rochefort ; célébré le 9 août
 Claude Laplace († 1794), bienheureux, prêtre d'Autun et martyr sous la Révolution française à l'Île Madame au large de Rochefort ; célébré le 14 septembre.

Personnalités portant ce prénom

Personnalité féminine 
 Claude de France (1499-1524), reine de France et duchesse de Bretagne qui donna son nom à la reine-claude
 Claude de France (1547-1575),duchesse de Lorraine et de Bar.
 Madame Claude, proxénète française

Personnalités masculines 
 Claude I (-10 - † 54), empereur romain  (41-54)
 Claude II (v. 214-270), empereur romain (268-270)
 Maître Claude dit le Divin (° vers 1475 - † 1537), maître verrier et vitraillier français
 
 Claude d'Abbeville († 1632) ou Clément Foullon, capucin et historien français

Personnalités masculines portant ce patronyme 

 Albert Claude (1899–1983), médecin belge, prix Nobel de physiologie et de médecine en 1974 ;
 Antoine Claude (1807-1880), dit Monsieur Claude, policier français ;
 Arnaud Claude, avocat ;
 Camille Claude (1826-1876), député de Meurthe-et-Moselle de 1871 à 1876 ;
 Émilien Claude (1999-), biathlète français ;
 Eugène Claude (1841-1922), peintre français ;
 Fabien Claude (1994-), biathlète français ;
 Florent Claude (1991-), biathlète franco-belge ;
 Georges Claude (1854-1921), artiste français ;
 Georges Claude (1870-1960), chimiste français ;
 Henri Claude (1869-1945), psychiatre et neurologue français ;
 Hervé Claude (1945-), journaliste et écrivain français ;
 Jean Claude (1619-1687), ministre protestant français ;
 Nicolas Claude (1821-1888), homme politique français ;

personnage de fiction
 Claude, personnage du feuilleton télévisé américain Heroes ;
 Claude, personnage de jeu vidéo de la série Grand Theft Auto.

Toponymie 

 Claude, ville américaine du Texas ;
 Rivière à Claude, un affluent du littoral sud du golfe du Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 .

Œuvres 

 Madame Claude, un film français réalisé par Just Jaeckin, sorti en 1977 ;
 Madame Claude, la bande originale du film Madame Claude, sortie en 1977 ;
 Madame Claude, un film français réalisé par Sylvie Verheyde, sorti en 2021 ;
 Claude, un roman de Geneviève Fauconnier, prix Femina en 1933 ;
 Claude, un opéra de Thierry Escaich (2013).

Autre 
 Reine-claude, une prune de couleur verte
 Camp Claude, un groupe d'electro-pop français

Références

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom épicène
Prénom français
Homonymie de patronyme